Sheohar (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Sheohar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sheohar